Стефан Шапић (Београд, 26. фебруара 1997) српски је фудбалер који тренутно наступа за Торпедо из Москве.

Статистика

Клупска

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рођени 1997.
Спортисти из Београда
Српски фудбалери
Фудбалери Чукаричког
Фудбалери Синђелића Београд
Фудбалери Торпеда из Москве
Фудбалери Прве лиге Србије
Фудбалери Суперлиге Србије
Фудбалери Премијер лиге Русије
Одбрамбени играчи у фудбалу